Los toxodóntidos (Toxodontidae,  gr. "diente inclinado" o "diente en forma de flecha") son una familia extinta del suborden Toxodonta, del orden, también extinto de ungulados sudamericanos Notoungulata perteneciente a los Meridiungulata.

Generalidades 
El nombre del grupo deriva del género Toxodon, el primer ejemplar que se descubrió, un gran herbívoro del tamaño del actual rinoceronte negro con tres dedos en cada pata.

Los mamíferos originarios de Sudamérica, evolucionaron independientemente en dicha isla-continente.
Alrededor de 1900, Florentino Ameghino  inició un catálogo que contiene clasificaciones, estudios, comparaciones y descripciones de más de 9.000 animales extinguidos, muchos de ellos descubiertos por él. Los notungulados incluyen más de 100 géneros agrupados en cuatro subórdenes.  Los ungulados sudamericanos proporcionan un caso de aislamiento geográfico tan notable como el de los marsupiales en Australia. Los meridiungulados se conocen a menudo como los ungulados sudamericanos.

La radiación adaptativa de los ungulados del Paleoceno en América del Sur fue precoz y rápida, lo que dificulta encontrar un modelo filogenético lo suficientemente explicativo. Procedentes de pequeños y primitivos animales herbívoros sin competidores, evolucionaron independientemente y aislados del resto de los ungulados durante casi todo el extenso periodo del Cenozoico.

Los toxodontos alcanzan el tamaño de un paquidermo y probablemente compartían sus hábitos.

Adinotherium tenía un pequeño cuerno en lo alto del cráneo que podría jugar su papel en la temporada de apareamiento. La especie más común de Adinotherium  fue Adinotherium ovinum.

Nesodon  estaba muy estrechamente emparentado Adinotherium y además fue coetáneo suyo, aunque alcanzó mayores dimensiones.

Mixotoxodon larensis.  Es el único notoungulado conocido que migró fuera de América del Sur durante el Gran intercambio americano. Sus fósiles se han encontrado en la zona norte de Sur América y hasta México, e incluso posiblemente en Estados Unidos.

Pericotoxodon, pudo ocupar en durante el Mioceno de Sudamérica el nicho ecológico del actual rinoceronte indio.

El más famoso toxodón, como los actuales rinocerontes negros, tenía un cuerpo sólido y compacto, con forma de barril, apoyado sobre patas cortas y robustas. Las patas plantígradas, con tres dedos ungulados, eran no obstante, bastante cortas. Como las traseras eran más largas que las delanteras, el cuerpo se inclinaba hacia adelante, a la altura de los hombros. Los dientes indican que Toxodon era una mezcla de ramoneador y comedor de hierba, que cortaba y masticaba la dura hierba de la pampa, pero también se alimentaba de follaje. Podían alimentarse de la vegetación dura y correosa de los árboles, las pampas y las estepas semidesérticas.

Características 

[[Archivo:Adinotherium.jpg|left|thumb|240px|Adinotherium]]

Los toxodontes alcanzan el tamaño de un paquidermo y probablemente compartían sus hábitos.
Los incisivos superiores están muy arqueados, son sumamente fuertes y solamente la cara externa lleva una capa de esmalte, mientras que los inferiores, muy achatados, de disposición horizontal y gran expansión lateral, le dan a la parte anterior de la mandíbula el aspecto de una gigantesca espátula.
El aspecto de estos animales era impresionante: Pericotoxodon, Trigodon, Toxodon, Nesodon, Adinotherium, Xotodon, Haplodontherium, Dinotoxodon etc.  Unos era parecidos al bisonte, con la espalda arqueada y dotada de grupa. Las pezuñas eran pequeñas y la cabeza de gran tamaño, casi desproporcionada con el resto del cuerpo, también como en los bisontes.
Otros tenían un cráneo muy parecido al del rinoceronte blanco una boca ancha, con la parte posterior que se estrechaba e inmediatamente después se volvía a ensanchar , la famosa mandíbula cuadrada, un cuerpo compacto y grande, y una cabeza proporcionalmente mayor que la de las demás especies, cuello corto y un pecho más ancho. Características todas ellas que aparecen también en el rinoceronte blanco, el único adaptado a pastar.

Otros más tenían características mixtas entre varios rumiantes.
Los anchos labios prensiles les permitirían dar grandes dentelladas en las plantas no leñosas y alimentarse de hierba corta y matojos.

Los toxodóntidos incluyen unos animales cuyos dientes tienen unas coronas excepcionalmente altas y curvadas. Poseen unas raíces abiertas que crecían todo el tiempo, para compensar el desgaste resultante de alimentarse de las hierbas duras de la pampa. Los animales mismos se parecían a los rinocerontes; algunas especies incluso tenían un cuerno en el hocico, como Adinotherium.

Clasificación
En 2014, un estudio publicado por Analía Forasiepi y colaboradores identificó una nueva especie de toxodóntido, Nesodon taweretus'', y resolvió las relaciones filogenéticas de la familia. El siguiente cladograma se basa en este estudio:

Referencias 

Notoungulata
Mamíferos del Mioceno
Mamíferos del Plioceno
Mamíferos del Pleistoceno
Mamíferos extintos de América del Sur